Paulinus ou Paullinus est un cognomen romain porté notamment par :

Général romain 
 Suetonius Paulinus, général romain qui remporta la victoire contre Boadicée

Consuls romains 
 Marcus Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus, consul en 298 ;
 Sextus Anicius Faustus Paulinus, consul en 325 ;
 Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus, consul in 334 ;
 Flavius Paulinus, consul en 498 ;
 Decius Theodorius Paulinus, consul en 534 ;

Saints 
 Paulin de Nole ou Meropius Pontius Paulinus, évêque de Nole et saint catholique du  ;
 Paulinus de York, premier archevêque de York ;
 Paulinus de Galles, saint gallois du 
 Paul Aurélien ou Paulinus Aurelianus, saint breton et premier évêque de la ville de Saint-Pol-de-Léon